

Aziende 
 Seddon Atkinson – costruttore di autoveicoli inglese

Geografia 
 Seddon – città della Nuova Zelanda nominata da Richard Seddon
 Seddon – sobborgo di Melbourne, Australia, nominata da Richard Seddon
 Seddon Conservation Park – South Australia
 Seddonville – località neozelandese nominata da Richard Seddon

Persone 
 Cecil John Seddon Purdy (1906-1979) – scacchista australiano
 Margaret Seddon, nata Marguerite Hungerford Whiteley Sloan (1872-1968) – attrice statunitense
 Margaret Seddon, propr. Margaret Rhea Seddon (1947) – ex astronauta e medico statunitense
 Richard Seddon (1845-1906) – politico e primo ministro della Nuova Zelanda
 Thomas Seddon (1821-1856) – pittore paesaggista britannico